ВПЗ

 Волжский пивоваренный завод
 Вологодский подшипниковый завод